

Architettura 
 Villa Rondinelli – villa di Fiesole

Musica 
 Rondinelli – gruppo musicale statunitense

Persone 
 Rondinelli – famiglia storica di Firenze
 Antônio José Rondinelli Tobias – calciatore brasiliano
 Bobby Rondinelli – batterista statunitense
 Daniela Rondinelli – politica italiana
 Jacopo Rondinelli – regista, scenografo e musicista italiano
 Nicolò Rondinelli – pittore italiano

Urbanistica 
 Via de' Rondinelli – strada di Firenze, in Toscana (Italia)

Pagine correlate 
 Rondine (disambigua)
 Rondinella
 La Rondinella